Sterpu ist der Familienname von:

 Eugen Sterpu (* 1963), estnischer Künstler
 Viive Sterpu (1953–2012), estnische Künstlerin
 Victor Sterpu (* 1999), moldauer Judoka